Leakey ( ) este un nume de familie, de origine britanică. Se mai poate referi și la:

Nume de familie 
 Leakey este un nume de familie de origine britanică

Alte utilizări 
 Leakey, Texas, localitate, oraș și reședința comitatului Real din statul american , Statele Unite.
 Leakey (crater), crater lunar de impact
 7958 Leakey, asteroid
 Leakey Independent School District, district de școli publice din localitatea Leakey, Texas, , deservind comitatul Real

Alte pagini 
 Leakey
 Leak (dezambiguizare)

Note, referințe 

Nume proprii